Hans Belting – storico dell'arte, tedesco
Belting – sinonimo di cinghiata in ambito sadomaso o BDSM
Belting – tecnica canora